V soubojích dvanáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2002/03 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 10. srpna 2002 a skončil v sobotu 21. června 2003.

Do II. ligy postoupil vítěz a mimořádně i juniorka 1. FC Brno ze třetího místa (druholigový SK LeRK Prostějov sestoupil ze II. ligy 2002/03, přihlásil se do Divize D 2003/04 a rezerva Baníku postup odmítla), sestoupila poslední dvě mužstva.

Nové týmy v sezoně 2002/03 
 Z I. ligy 2001/02 sestoupilo do MSFL mužstvo 1. FK Drnovice.
 Ze II. ligy 2001/02 nesestoupilo do MSFL žádné mužstvo. Sestoupivší FK Baník Ratíškovice se přihlásil do Divize D 2002/03.
 Z Divize D 2001/02 postoupilo vítězné mužstvo 1. SC Znojmo a FK Zlín „B“, z Divize E 2001/02 postoupilo vítězné mužstvo SK Hranice a SK Dětmarovice (2. místo).

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem sezony se stal (stejně jako v předešlém ročníku MSFL 2001/02) útočník FK Bystřice pod Hostýnem Marek Hošťálek, který soupeřům nastřílel 18 branek.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 Tatranu Poštorná bylo odečteno 6 bodů

Zkratky:
 FC = Football club; FK = Fotbalový klub; PSJ = Pozemní stavby Jihlava; SC = Sport club; SK = Sportovní klub; UNEX = název sponzora klubu; VMG = Vetropack Moravia Glass (název sponzora klubu); VP = Válcovny plechu

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2002/03 ve výsledcích jednotlivých kol
 JihoMoravskyFotbal.cz
 MSFL 2002/03 – MFK Frýdek-Místek

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2002
Fotbal v Česku v roce 2003